Хорхе Луис Луна (; 14 декабря 1986, Тигре, Аргентина) — аргентинский футболист, полузащитник.

Биография 
Футболист 1986 года рождения начал свою карьеру в клубе «Депортиво Арменио», выступавшем в Примере «Б». Проведя в нём четыре года, Луна перешёл в «Химнасия и Эсгрима», в которой дебютировал в элитном дивизионе аргентинского футбола. Постепенно Луна стал одним из самых ярких игроков команды, зарекомендовав себя, в частности, как мастер стандартных положений и нестандартных решений. 

В 2012 году Луна перешёл в «Сан-Мартин». В клубе «Сан-Мартин» — хавбека использовали по всему фронту полузащиты, он выступал в ряде матчей на флангах, а также как центральный форвард. В Сан-Мартине он был одной из звезд команды, которая привлекла внимание российского ФК "Волга ", но уже через сезон он стал новым игроком «Эстудиантес де Ла-Плата». 

В середине 2014 года он перешел в «Сантьяго Уондерерс», где он стал ключевым игроком в борьбе за второе место в лиге и был провозглашён кумиром, забив 10 голов и став одной из звезд турнира.  Таким образом, ему удалось завоевать расположение всех болельщиков и жителей города, которые считали Луну одним из лучших игроков, выступавших за клуб на протяжении многих лет. 

В июне 2015 года был подтвержден его переход в клуб «Аль-Зафра» из Объединенных Арабских Эмиратов за сумму около 1 000 000 долларов на 3 года.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Аль-Зафра»
Игроки ФК «Депортиво Арменио»
Игроки ФК «Сан-Мартин» Сан-Хуан
Игроки ФК «Сантьяго Уондерерс»
Игроки ФК «Химнасия и Эсгрима» Хухуй
Игроки ФК «Эстудиантес»